Дюлгеров () — болгарская фамилия. Известные носители: 

 Дюлгеров, Александар — болгарский футболист.
 Дюлгеров, Георги (род. 1943) — болгарский кинорежиссёр.
 Дюлгеров, Иван — болгарский футболист.
 Дюлгеров, Коста — болгарский велогонщик.
 Дюлгеров, Николай (1901—1982) — болгарский художник-авангардист.